33 км — остановочный пункт Горьковского направления Московской железной дороги в Богородском городском округе Московской области. Название дано по расстоянию до Курского вокзала. На карте 1952 года обозначена как пл. Радио, на более поздних картах — как пл. 33 км.

Строение и расположение 
Состоит из двух платформ, соединённых только настилом через пути. Не оборудована турникетами. К северу от платформы находятся деревня Вишняково и микрорайон города Электроугли Вишняковские дачи. Западнее платформы — закрытый переезд (в декабре 2015 года была завершена реконструкция Носовихинского шоссе на участке Вишняковские дачи - Электроугли).  Время движения от Курского вокзала — около 50 минут.

В ноябре 2016 года старая бетонно-асфальтовая платформа была демонтирована. Поезда останавливаются у новой деревянной платформы, носящей то же самое название. По состоянию на декабрь 2016 года, на новой платформе нет кассы для приобретения проездных билетов.

Летом 2017 года постройка новой платформы была завершена. Новая платформа оснащена скамейками, пандусами, удобным переходом в город и электронными табло с расписанием и обозначением прибытия ближайших электропоездов.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 Расписание электропоездов по станции

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Богородского городского округа